Sanajeh (Sanskrit: Sanaj = alt; jeh = Maul) ist eine ausgestorbene Schlangengattung aus der Oberkreide, deren fossile Überreste zusammen mit Eiern und einem Titanosaurierjungtier in der Lameta-Formation im indischen Bundesstaat Gujarat gefunden wurde. Da die Fossilien in Schichten dicht unterhalb des vor etwa 66 Millionen Jahren entstandenen Dekkan-Trapp gefunden wurden, wird ihr Alter auf 67,5 Millionen Jahre geschätzt.

Der Holotyp besteht aus einem beinahe komplett erhaltenen Schädel, dem Unterkiefer und insgesamt 72 Wirbeln und Rippen, die in fünf im anatomischen Zusammenhang erhaltenen Einzelabschnitten erhalten sind.

Beschreibung 
Die Länge von Sanajeh wird auf Grundlage des 9,5 Zentimeter langen Schädels auf etwa 3,5 Meter geschätzt. Sie hatte noch nicht den hochbeweglichen Schädel der modernen Schlangen, der das Verschlingen von Beute ermöglicht, die sehr viel größerer ist als ihr Mauldurchmesser, sondern eher echsenartige Kiefer.

Ernährung 

Das Skelett von Sanajeh wurde in enger Assoziation mit drei Sauropodeneier des Dinosaurierparataxons Megaloolithus dhoridungriensis und einem teilweise erhaltenen Sauropodennestling gefunden. Die Wirbelsäule der Schlange umfasst drei Seiten eines aufgebrochenen Eis, aus dem wahrscheinlich kurz zuvor der Nestling geschlüpft ist. Die beiden anderen Eier sind unversehrt. Der Nestling muss zur Gruppe der Titanosauria gehören, da es die einzige Sauropodenlinie war, die in der Oberkreide noch auf dem indischen Subkontinent lebte.

Wahrscheinlich ernährte Sanajeh sich von Dinosauriernestlingen, war aber nicht fähig, die großen Sauropodeneier (16 cm Durchmesser) zu fressen, da ihr Maul zu klein war und sie noch keine Anpassungen an eine oophage Lebensweise hatte, wie z. B. die Indische Eierschlange. Sanajeh könnte jedoch auch Eier durch Zerquetschen mit ihrem Leib geöffnet haben, wie es der heutige Spitzkopfpython (Loxocemus bicolor) mit Eiern der Oliv-Bastardschildkröte (Lepidochelys olivacea) macht.

Systematik 
Sanajeh gehört zu den Madtsoiidae, einer ausgestorbenen Schlangenfamilie, der auch die australische Gattung Wonambi zugeordnet wird. Die systematische Stellung von Sanajeh innerhalb der Schlangen verdeutlicht folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Jeffrey A. Wilson, Dhananjay M. Mohabey, Shanan E. Peters, Jason J. Head: Predation upon Hatchling Dinosaurs by a New Snake from the Late Cretaceous of India. In: PLoS Biol. Bd. 8, Nr. 3, 2010, e1000322, .

Weblinks 

 ScienceDaily (Mar. 2, 2010) Anaconda' Meets 'Jurassic Park': Fossil Snake from India Fed on Hatchling Dinosaurs

Schlangen
Serpentes
Ausgestorbenes Reptil